Province du Sud kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Södra regionen (region i Kamerun),

Rwanda 

 Södra provinsen (provins i Rwanda), 

Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade Rwandaförgreningar